Покро́вский — русская фамилия, образованная от названия праздника Покрова Богородицы, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Покровский, Аркадий Михайлович (1869—1941) — новгородский композитор, дирижёр и педагог.

Б

В 
 Покровский, Вадим Валентинович (род. 1955) — академик РАМН, ведущий специалист по ВИЧ-инфекции; сын В. И. Покровского.
 Покровский, Валентин Иванович (1929—2020) — советский академик и президент РАМН (1987—2006).

Г 
 Покровский, Геннадий Петрович (в монашестве Гедеон; 1844—1922) — епископ Русской православной церкви, богослов, миссионер, педагог.
 
 Покровский, Герасим Фёдорович (1774 — после 1837) — русский юрист, профессор и проректор ярославского Демидовского училища высших наук.

Д 
 Покровский, Дмитрий Викторович (1944—1996) — советский музыкант, дирижёр, основатель «Ансамбля Дмитрия Покровского», исследователь русского фольклора.

Е 
 Покровский, Егор Арсеньевич (1834—1895) — русский педиатр, психолог, благотворитель.

И 
 
 
 Иннокентий Покровский (1789—1840) — архимандрит Черноморской Екатерино-Лебяжской пустыни Русской православной церкви.
 Покровский, Иосиф Алексеевич (1868—1920) — русский юрист, специалист по римскому праву, декан юридического факультета СПГУ.
 Покровский, Ипполит Владимирович (1873 — после 1941) — советский горный инженер.

К 
 
 Покровский, Константин Доримедонтович (1868—1944) — астроном, первый ректор Пермского университета.

М 
 Покровский, Максим Сергеевич (род. 1968) — российский музыкант, певец и композитор, поэт, продюсер, актёр, автор песен; лидер группы «Ногу свело!».

Н 
 Покровский, Никита Евгеньевич (род. 1951) — российский социолог.
 Покровский, Никифор Фёдорович (1779—1838) — русский деятель системы образования Российской империи.

О—Я 
 Покровский, Олег Викторович (1913—1999) — русский художник и мемуарист.
 Покровский, Павел Алексеевич (1853—1917) — член IV Государственной думы от Орловской губернии, священник.
 
 Покровский, Роман Петрович (1917—1986) — советский военачальник, генерал-полковник-инженер, учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Покровский, Сталь Сергеевич (1926—1997) — действительный член Академии горных наук, Герой Социалистического Труда.
 Покровский, Феликс Николаевич (род. 1937) — советский и российский учёный.
 Покровский, Феофилакт Гаврилович (1763 — ок. 1848) — писатель-философ.
 Покровский, Эрик Константинович (1927—2002) — советский деятель, 1-й секретарь Симферопольского городского комитета КПУ Крымской области.
 Покровский, Юрий Владимирович (1902—1953) — советский юрист и полковник юстиции, заместитель советского обвинителя на Нюрнбергском процессе.
 Покровский, Ярослав Евгеньевич (1928—2014) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Покровский — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Покровский — посёлок в Кормянском районе Гомельской области.
 Покровский — посёлок в Чечерском районае Гомельской области.
 Покровский — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Покровский — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднён в 1998 г.
 Покровский — хутор в Ивнянском районе Белгородской области.
 Покровский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Покровский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Покровский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Покровский — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Покровский — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Покровский — хутор в Октябрьском районе Курской области.
 Покровский — хутор в Суджанском районе Курской области.
 Покровский — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Покровский — починок в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Покровский — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Покровский — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Покровский — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Покровский — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Покровский — посёлок в Бавлинском районе Татарстана.

См. также 
 Покровский бульвар
 Покровский монастырь
 Покровский остров
 Покровский парк
 Покровский район
 Покровский сквер
 Покровский собор
 Покровский уезд
 Покровский Урустамак
 Хутор Покровский
 Ново-Покровский
 Покровское
 Покровск

Примечания